U.Scholz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ursula Scholz
 U. Scholz